Ванземаљац може да се односи на:
 Ванземаљац
 Ванземаљац (филм из 2011)
 Ванземаљац (филм из 2014)
 Е. Т. ванземаљац, филм из 1982.